Robert Finn ist der Name folgender Personen:

 Robert Finn (Mathematiker) (1922–2022), US-amerikanischer Mathematiker
 Robert Finn (Diplomat) (* 1945), US-amerikanischer Diplomat
 Robert Finn (Bischof) (* 1953), US-amerikanischer Bischof
 Robert Finn, Pseudonym  von Bert Appermont (* 1973), belgischer Komponist und Dirigent
 Robert Emmett Finn (1877–1951), kanadischer Politiker